Гарбо:

 Гарбо, Грета (1905—1990) — шведско-американская актриса.
 Гарбо, Рафаеллино дель (1470—1524) — флорентийский художник эпохи раннего Возрождения.
 Гарбо, Самир (1925—2018) — египетский ватерполист, преподаватель.

 Гарбо — агентурный псевдоним Хуана Пуйоля, двойного агента во времена Второй мировой войны.